Евгений Андреевич Нефёдов (, Красный Лиман, Сталинская область, Украина — , Москва, Россия) — русский поэт, публицист, переводчик, автор текстов песен, кинокритик, журналист.

Биография 
Родился на Украине, в городе Красный Лиман, Сталинской области. После школы — рабочий. Служил в Советской Армии в Забайкалье. Окончил журфак МГУ. Почти сорок лет работал в журналистике. Был обозревателем и собственным корреспондентом в Чехословакии газеты «Комсомольская правда».

Затем работал в прохановских газетах «День» (до 1993 года) и «Завтра», где в то время работали Владимир Бондаренко, Шамиль Султанов, Николай Анисин, Сергей Соколкин, Андрей Фефелов, Василий Проханов. Нефедов входил в число создателей и руководителей этих газет (ответственный секретарь). Евгений Нефёдов был одним из секретарей Правления Союза писателей России, организовал и возглавил в нём Творческую секцию сатиры и юмора.

В 2007 году стал одним из организаторов и популяризаторов Всероссийского фестиваля иронической поэзии «Русский смех» в городе Кстово Нижегородской области. Является автором слов гимна фестиваля. По решению Правления Союза писателей России с 2011 года фестиваль «Русский смех» носит имя Евгения Нефёдова.

Похоронен на 69 участке Домодедовского кладбища.

Стиль и творчество 
Главные направления литературной работы Евгения Нефёдова, отраженные в книгах и широкой периодике — поэтическая публицистика, лирика, переводы, пародии, тексты песен.

Много лет им велась авторская колонка «Евгений о неких» в газетах, где он служил. По оценке писателя и редактора Сергея Викулова, жанр этой колонки очень оригинален:
«Это не поэзия, хотя налицо все её атрибуты: рифмы, размер, ритм. Это скорее „раёк“, но раёк модернизированный. В нефёдовском „райке“ есть ещё… мелодия, популярный мотив песни, ставшей народной, в который легко укладывается „мерная речь“. Со времен скоморохов раёк — это язык улицы… мудрый, образный, бьющий не в бровь, а в глаз. И, конечно, правдивый…»

Библиография 
 Нефедов, Е. А. «С кем поведешься» : Пародии / Евгений Нефедов . — М. : Информпечать, 2000 . — 109 с. — 5-88010-094-4
 Нефедов, Е. А. «Свет впереди» : Стихи и поэмы разных лет / Е. А. Нефедов . — М. : ИТРк, 2001 . — 493 с. — 5-88010-093-6
 Нефедов, Е. А. «Говорилиада»: Пародии / Е. А. Нефедов . — М. : ИТРК, 2003 . — 159 с. — 5-88010-180-0
 Нефедов, Е. А. «Вечный круг»: Избранное / Е. А. Нефедов . — М. : Сов. писатель, 2006 . — 277 с. — 5-265-06389-7
 Нефедов, Е. «Красный Лиман»: [стихи] / Нефедов Е. //Пасичник, Н. И. Краснолиманщина: вчера, сегодня, завтра. 2007. 335 с. : ил. — С.4.
 Нефедов, Е. «Вечный круг» : избранное / Е. Нефедов . — Донецк : ЦСО, 2008 . — 279 с. — 978-966-8898-02-0
 Нефедов, Е. «Братство» / Е.Нефедов // ДОНБАС. 2009. № 3. — С.70-71.
 Нефедов,, Е. А. «К поэтам военной поры; отцам; путь; далекий вальс; монолог погибшего сына; былое; реквием» : [стихи и биогр. справка] / Е. А. Нефедов // «Весна Победы : писатели и поэты Донбасса о Великой Отечественной войне». 2010 . 431 с. — С.332-339.
 Евгений Нефедов, «Миг абсолютного счастья», Авторский сборник, Издательство: Рипол Классик, Серия: Алтарь поэзии, ISBN 978-5-386-00896-3; 2008 г., 160 стр, Тираж 1000 экз.
 «Нас остановит только пуля», Антология, Авторы: Александр Проханов, Геннадий Животов, Евгений Нефедов, Составитель Евгений Нефедов, Издательство: ИТРК, ISBN 5-88010-156-8; 2002 г., 276 стр, Тираж 1000 экз.
 «Птенцы гнезда Бориса. Евгений о неких», Автор: Евгений Нефедов, Издательство: Алгоритм, Серия: Завтра, ISBN 978-5-9265-0507-5; 2008 г., 288 стр, Тираж 4000 экз.
 «Слово, пронесённое сквозь ад», Авторы: Александр Проханов, Геннадий Животов, Евгений Нефедов, Составитель Е. Нефедов, Издательство: ИТРК, ISBN 5-88010-071-5; 1/1/1999 г., 272 стр.

Примечания

Ссылки 
 Евгений Андреевич Нефёдов  в каталоге «Библус»
 В Москве умер известный донецкий поэт и журналист Евгений Нефедов 
 Памятник поэту
 Не выдержало сердце 

Поэты России
Выпускники факультета журналистики МГУ
Похороненные на Домодедовском кладбище